58 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (British F3 International) – rozpoczął się 24 marca i zakończył się 12 października po dwudziestu dwóch rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Klasyfikacja kierowców

Klasa narodowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Brytyjskiej Formuły 3

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2008 w sportach motorowych
2008 w Wielkiej Brytanii
2008 we Włoszech
2008 w Belgii
2008 w Rumunii